Månsson ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Månsson (* 1989), schwedischer Handballspieler
 Arne Månsson (1925–2003), schwedischer Fußballspieler
 Nadja Månsson (* 1988), deutsche Handballspielerin
 Ola Månsson, siehe August Lindbergh (1808–1893), schwedisch-amerikanischer Landwirt und Politiker
 Petrus Magni (schwedisch: Peder Månsson; 1462–1534), schwedischer Mönch und Bischof von Västerås